Rians puede referirse a: 

 Rians, comuna francesa en Cher.
 Rians, comuna francesa en Var.